Димитриос Трихопулос (, 9 декабря 1938 — 1 декабря 2014) — греческий врач-диетолог (специалист по средиземноморской диете) и онколог (исследователь последствий табакокурения). Профессор предотвращения рака и эпидемиологии, председатель кафедры эпидемиологии Гарвардского института общественного здравоохранения.

Биография

Карьера 
Родился в Волосе, в 326 км к северу от Афин. Окончил Афинский университет в 1963 году, медицинский факультет. Изучал в Лондонском, Оксфордском, Гарвардском и Афинском университетах патологию, микробиологию, общественное здравоохранение и эпидемиологию. В Лондонской школе гигиены и тропической медицины получил сертификат по медицинской статистике и эпидемиологии (1965 год), в том же году окончил интернатуру Афинского университета и стал доктором медицины.

Димитриос Трихопулос изучал многофакторную этиологию рака печени с акцентом на интерактивные эффекты вирусов гепатита B и C, табакокурения и употребления алкоголя (этилового спирта). В 1968 году окончил Гарвардский институт общественного здравоохранения, специализировался на гигиенической эпидемиологии и биостатистике. В 1970 году получил государственный сертификат микробиологии медицинского факультета Афинского университета, через год получил степень доктора философии и защитил докторскую по профессиональной гигиене и эпидемиологии. В 1975 году получил звание профессора медицины, кафедры исследования служб здравоохранения Оксфордского университета. В 1989—1996 годах занимал должность профессора эпидемиологии Гарвардского университета, сменив на этом посту одного из своих научных руководителей, Брайана Макмэхона. профессора предотвращения рака и главы Центра по борьбе против рака Гарвардского университета в 1993—1997 годах, профессора и заведующего кафедры гигиены и эпидемиологии медицинского факультета Афинского университета в 1972—2014 годах, профессора медицинской эпидемиологии Каролинского института Стокгольма в 1998—2014 годах и члена Афинской академии наук в 1997—2014 годах.

Научная деятельность 
Димитриос Трихопулос изучал более 40 лет эпидемиологию рака и предотвращение рака, опубликовав свыше тысячи работ. Так, среди его работ выделяются исследование связи вдыхания табачного дыма и повышения риска рака лёгких, исследование связи табакокурения и вирусов гепатита B с раком печени, а также изучения по снижению риска рака груди. В одной из своих работ он связал психологический стресс после землетрясения в Афинах с ростом числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, благодаря чему в 1997 году журнал «The Lancet» включил эту работу в список 27 работ, подходящих для формирования традиционной медицинской литературы, которую обязан прочитать каждый врач.

В 1981 году в одной из газет была опубликована статья Трихопулоса о том, как вдыхаемый сигаретный дым повышает риск рака лёгких. Основой для исследования послужили медицинские показания 51 гражданки Греции, которые никогда не курили, но им всем поставили диагноз «рак лёгких»; позже Трихопулос сравнил их показания с показаниями их сверстниц, которым поставили другой диагноз. Статистически исследователи установили, что у пассивных курильщиков, вдыхающих сигаретный дым, повышается рак лёгких — предполагалось, что каждая из 51 испытуемых вдыхала сигаретный дым от мужа. Дальнейшие исследования подтвердили, что риск рака лёгких возрастает и у детей, проживающих в курящих помещениях, или у некурящих людей, которые проживают недалеко от курильщиков. В 1990 году в журнале «The Lancet» была опубликована статья, в которой выдвигалось предположение о том, что внутриутробная экспозиция играет важную роль в причинно-следственной связи рака груди.

В 1993 году Трихопулос был заместителем председателя Первой международной конференции по средиземноморской диете, где была представлена впервые её структура. Важнейший вклад внесла супруга Димитриоса Антония, доктор философии и доктор медицины, известная под прозвищем «Мать средиземноморской диеты».

Трихопулос был удостоен ряда наград, в том числе международной премии Бринкера за клинические исследования рака груди, премии Джулиуса Ричмонда от Гарвардского института общественного здравоохранения (2004) и почётной награды выпускника (2009), а также почётной медали Международного агентства исследования рака Всемирной организации здравоохранения.

Награды 
 Почётный доктор медицины Уппсальского университета (1994)
 Лауреат премии «Америка без курения» (1996)
 Командор ордена Почёта Греческой Республики (1996)
 Постоянный член Афинской академии (1997)
 Упомянут редактором журнала The Lancet (номер 370) как автор одной из 27 работ, составляющих основу обязательной для чтения медицинской литературы (1997)
 Почётный член греческого медицинского сообщества Нью-Йорка (1999)
 Лауреат международной премии Бринкера по исследованию рака груди от фонда «Сьюзен Комен за лечение» (2000)

Библиография 
 Olsen, J., Trichopoulos, D. (Eds), Saracci, R. (Revision).  Teaching Epidemiology: A Guide for Teachers of Epidemiology in Public Health and Clinical Medicine.  2001.
 MacMahon B, Trichopoulos. Epidemiology: Principles and Methods, Second Edition. Boston: Little Brown, 1996. pp. xii+348.
 Adami HO, Hunter D, Trichopoulos D, eds. Textbook of Cancer Epidemiology – 2nd Ed. Oxford University Press, New York, 2008. pp. xxxiii+748.
 Olsen J, Saracci R, Trichopoulos D, eds. Teaching Epidemiology: a guide for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine – 3 ed. Oxford University Press, Oxford, UK, 2010. pp 512.

Примечания

Ссылки 
 Williams, M.A. A Conversation with Dimitrios Trichopoulos, Epidemiology, 2014 (September):25(5);765-768, doi: 10.1097/EDE.0000000000000149Voices  accessed 12/3/2014 

Медики Греции
Онкологи Греции
Диетологи Греции
Члены Афинской академии
Выпускники Афинского университета